Ге́нко — фамилия. 

Известные носители:
 Генко, Анатолий Несторович (1896—1941) — российский и советский языковед, кавказовед, историк, этнограф; сын Нестора Генко.
 Генко, Нестор Карлович (1839—1904) — учёный-лесовод и герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 См. также
 Лесополоса Генко — российский памятник природы.